Jan Jonkers (politicus); PvdA-wethouder en later burgemeester van Zweeloo en Appingedam (*1939)
 Jan Jonkers (wielrenner); Nederlands wielrenner (*1955)